Балканска лига се може односити на:

 Балкански савез, савез држава уочи Балканских ратова
 Балканска лига у кошарци, регионална кошаркашка лига на подручју Балкана